Vitbergsträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vitbergsträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (75,3 ha)
Vitbergsträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (1,85 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn